Fryderyk August III (1750–1827) – książę-elektor Saksonii 1763–1806, następnie król Saksonii 1806–1827 jako Fryderyk August I.
 Fryderyk August III (1865–1932) – król Saksonii 1904–1918, następnie pretendent do tronu tego byłego państwa.

Strony ujednoznaczniające